De President's Cup 1978 (officiële naam President Park's Cup Football Tournament) was de 8e editie van de President's Cup, later Korea Cup genoemd. Het toernooi werd gehouden van 9 tot en met 21 september 1978. Aan het toernooi deden 15 landen mee. Zuid-Korea werd voor de vijfde keer kampioen, in de finale versloegen zij Washington Diplomats met 6–2. Het B-elftal van Zuid-Korea werd derde.

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Knock-outfase

Externe link
President's Cup 1978 op rsssf.com

Voetbal in 1978
Korea Cup